Белокопы́тник холо́дный, или Белокопытник холодолюбивый
() — многолетнее травянистое растение, вид рода Белокопытник семейства Астровые.

Название 
Встречаются также другие русские названия вида — Белокопытник северный и Белокопытник холодолюбивый.

Коми называют это растение «лапкор», чукчи — «какыпак». Названия на других языках: , , .

Распространение и экология 
Белокопытник холодный в диком виде встречается в северной части Западной Европы, на севере Европейской части России, в Сибири, в Приморье, на Сахалине и Курильских островах, а также на тихоокеанском побережье Северной Америки от Аляски до Калифорнии.

Растёт на заболоченных лугах, в сырых и заболоченных мелколиственных и смешанных лесах, на торфяных и осоковых болотах, в высокогорьях по берегам ручьев, в моховых и осоковых тундрах.

Растения вида  способны успешно расти в кислой тундровой дернине, чем объясняется устойчивое присутствие этого вида в зональных сообществах гипоарктических тундр. Кроме того, растения этого вида активно участвуют в зарастании сырых суглинистых оголённых субстратов.

Ботаническое описание 
Корневище ползучее, длинное, толщиной от 4 до 10 мм.

Прикорневые листья треугольно-сердцевидные, заостренные, лопастные и глубоко выемчато-зубчатые; по сравнению с другими вида белокопытника некрупные — от 3 до 15 см в диаметре. Снизу — серовато-войлочные, сверху — почти голые.

Цветоносные побеги — опушённые, высотой от 10 до 40 см, к моменту созревания семян вытягиваются до 70 см. Стеблевые листья — чешуевидные, яйцевидно-ланцетные, длиной от 2 до 20 см.

Длина корзинки — 10—13 мм, ширина — 5—6 мм; соцветие густое, почти щитковидное.

Значение и применение 
По наблюдениям на Новой Земле, после огрубения листьев   начинают поедать  наряду с . С жадностью поедаются соцветия, листва и даже отцветшие стебли, предпочитая эти растения всем другим.

Народы, живущие в Арктике, употребляют это растение в пищу: молодые цветоносы (напоминающие по вкусу сельдерей) и молодые листья — в сыром виде, корневища — в жареном.

Участие в пищевых цепях 
Белокопытник холодный — пищевое растение гусениц следующих бабочек:
 Scrobipalpopsis petasitis
 Papilio machaon brucei

Классификация

Таксономия 
, 1845, Summa Veg. Scand. : 182

Вид Белокопытник холодный относится к роду Белокопытник семейства  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Инфравидовые таксоны 
  — холодный
  (в статусе непроверенного по состоянию на декабрь 2022 г.)
  (в статусе непроверенного по состоянию на декабрь 2022 г.)
  — пальчатый
  — стреловидный
 
  — виноградолистный (в статусе непроверенного по состоянию на декабрь 2022 г.)

Синонимы

Примечания

Литература 
 Иллюстрированный определитель растений Ленинградской области / Под ред. А. Л. Буданцева и Г. П. Яковлева. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. — С. 549. — ISBN 5-87317-260-9.

Ссылки 
 Белокопытник холодный на сайте Объединённого центра вычислительной биологии и биоинформатики
 Белокопытник холодный на сайте «Энциклопедия растений Сибири» 
 Белокопытник холодный (Petasites frigidus) на финском сайте Life 

Крестовниковые
Декоративные садовые растения
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Кормовые растения северного оленя